William Nicol est un nom pouvant désigner:

William Nicol (1770-1851), géologue et physicien écossais
 (1790-1879), chirurgien écossais
 (1887-1967), réformateur et théologien sud-africain

Voir aussi

Nicol, William